N26 steht für:

Straßen:
 die Nationalstraße N26 in Irland von Ballina nach Swinford, siehe Straßensystem in Irland #Nationalstraßen
 die Nationalstraße N26 in Frankreich von Verneuil-sur-Avre nach Argentan, siehe Route nationale 26
 die sekundäre Nationalstraße N26 in Belgien, siehe Liste der Nationalstraßen in Belgien
 N26 (Burkina Faso)
 N26 (Guinea)
 Fernstraße in Kongo, siehe N26 (Demokratische Republik Kongo)
Weiteres:
 N26 (Direktbank), deutsche Direktbank
 N26, ein Bildcode der Gardiner-Liste zur Kategorisierung der ägyptischen Hieroglyphen, siehe Gardiner-Liste #N – Himmel, Erde und Wasser
 N26 – Lateinamerika und die Karibik (Wirtschaftsgeschichte), eine Literaturklassifikation gemäß der JEL-Klassifizierung

Abkürzung